Сборная Белоруссии по футболу до 17 лет представляет Белоруссию на турнирах среди игроков соответствующей возрастной категории. Главным тренером является Александр Юревич (с января 2020).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 
Чемпионат Европы по футболу для юношей до 16 лет
 1993 — не участвовала
 1994 — четвертьфинал
Состав: Владимир Гаев, Сергей Бекиш; Андрей Лукашевич, Игорь Балин, Михаил Вавилов, Вадим Кириленко, Вадим Нарушевич, Дмитрий Лихтарович, Александр Баранов, Дмитрий Капельян, Иван Табола, Алексей Новицкий, Владимир Игнатик, Игорь Осипенко, Дмитрий Гаврилович, Николай Рындюк. Тренер — Юрий Пышник.
 1995 — не квалифицировалась
 1996 — не квалифицировалась
 1997 — не квалифицировалась
 1998 — не квалифицировалась
 1999 — не квалифицировалась
 2000 — не квалифицировалась
 2001 — не квалифицировалась
Чемпионат Европы по футболу для юношей до 17 лет
 2002 — не квалифицировалась
 2003 — не квалифицировалась
 2004 — не квалифицировалась
 2005 — групповой этап
Состав: Игорь Хомляк, Егор Хаткевич; Александр Петров, Игорь Карпович, Игорь Лисица, Егор Филипенко, Юрий Остроух, Олег Веретило, Алексей Шпилевский, Михаил Сиваков, Антон Бубнов, Алексей Звонков, Владимир Сафранков, Дмитрий Рекиш, Станислав Драгун, Сергей Кислый, Александр Колоцей, Андрей Кухарёнок. Тренер — Пётр Михеев.
 2006 — не квалифицировалась
 2007 — не квалифицировалась
 2008 — не квалифицировалась
 2009 — не квалифицировалась
 2010 — не квалифицировалась
 2011 — не квалифицировалась
 2012 — не квалифицировалась
 2013 — не квалифицировалась
 2014 — не квалифицировалась
 2015 — не квалифицировалась
Состав: Дмитрий Калинейко
 2016 — не квалифицировалась 2017 — не квалифицировалась 2018 — не квалифицировалась 2019 — не квалифицировалась''

Текущий состав сборной 
Состав сборной Белоруссии на Кубке Развития-2021:

Примечания

Ссылки 
 Юношеская сборная Беларуси на сайте БФФ
 Юношеская сборная Беларуси на сайте УЕФА

Сборная Белоруссии по футболу
Белоруссия